Lygas.dk er et servicefirma for varmeproducerende anlæg, der servicerer installationer med gas, olie, biobrændsel, fjernvarme, solvarme, varmepumper, ventilation og køleanlæg. Firmaet blev stiftet i 1985 af en gruppe VVS Installatører fra Nordsjælland. I dag er Lygas landsdækkende. Andre firmaer har valgt navnet lygas med forskellige tilføjelser. Det stammer oprindeligt fra en sammentrækning af Lyngby og Gas.

Lygas er ejet af aktionærer og den adminsterende direktør er Kim Ovdal.

Eksterne henvisning 
 Lygas.dk hjemmeside

Energivirksomheder i Danmark
Danske virksomheder etableret i 1985
VVS